NetDania er et dansk it-selskab stiftet i 1998. Selskabet er i dag leverandør til nogle af verdens største finansielle koncerner, herunder Citigroup og EBS ICAP (NEX).

It-virksomheder i Danmark
Etableret i 1998